Bahnhof Linz steht für:

 Linz Hauptbahnhof in Oberösterreich, Österreich
 Bahnhof Linz Urfahr in Oberösterreich, Österreich
 Bahnhof Linz (Rhein) in Rheinland-Pfalz, Deutschland